UK Championship 1983 (Coral UK Championship) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 21 november och 4 december 1983 i Guild Hall i Preston, England. Alex Higgins vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 16-15.

Händelser i samband med turneringen
Alex Higgins blev den tredje spelaren, efter Steve Davis och Terry Griffiths, att vinna de tre stora turneringarna inom snooker i karriären.
Higgins, som förlorat fjolårets final i avgörande frame mot Terry Griffiths, låg under med 0-7 efter första sessionen mot Steve Davis. Han kom ikapp till 8-8, och tog ledningen med 14-12. Davis vann då 3 frames i rad, och ledde med 15-14. Higgins kvitterade dock, och vann skiljeframet med 77-0.
Detta var Higgins' första vinst över Davis sedan kvartsfinalen i VM 1980. Davis dominerade snookern totalt, vid denna tid, och hade vunnit de fyra senaste TV-sända turneringarna.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Database
Snooker Scene

1983 i Storbritannien
Snookersäsongen 1983/1984
1983